Калантай Іван Федорович — український радянський партійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Калантай Наталя — українська акторка.
 Калантай Сергій Гаврилович — український і німецький актор театру і кіно. Заслужений артист України (2019).
 Калантай Сергій Миколайович — радянський військовослужбовець, сержант, заступник командира взводу, учасник Афганської війни.